A Serie A 1960–1961-es szezonja volt a Serie A ötvenkilencedik idénye. A győztes a Juventus lett, ez volt a klub tizenkettedik bajnoki címe.

Végeredmény

Góllövőlista

Eredmények

Osztályozó

|}

A harmadik kieső a Bari lett.

Kapcsolódó szócikkek 

 Serie B 1960-61
 Serie C 1960-61
 Serie D 1960-61
 Prima Categoria 1960-61
 Coppa Italia 1960-61

Források

Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 szeptember

Külső hivatkozások
  - Eredmények az RSSSF honlapján

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1